Il doppio del torneo di tennis Boca West Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Edmondson e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale David Dowlen e Nduka Odizor 4-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (campioni)
 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (primo turno)

 Kevin Curren /  Ferdi Taygan (quarti di finale)
 Steve Meister /  Balázs Taróczy (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Boca West Open 1984